Ophiolepididae är en familj av ormstjärnor. Ophiolepididae ingår i ordningen Ophiurida, klassen ormstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ophiolepididae 151 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor
Ophiolepididae